Erkelius ist der Familienname folgender Personen:

 Lina Erkelius (* 1960), schwedische Schriftstellerin
 Per Agne Erkelius (1935–2010), schwedischer Schriftsteller, Empfänger des Dobloug-Preises 1995